Antonius (voornaam)
 Antoon (artiest)